Amerikai Egyesült Államok
 Rock Point (Arizona)
 Rock Point (Maryland)
 Rock Point (Oregon)